Dahaneh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Dohneh, ort, Zanjan, 
 Dahaneh Morghak, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar